Hrvatska:
 Mlaka (Rijeka), riječki kvart
 Mlaka (Jasenovac), naselje u općini Jasenovac
 Mlaka (Rakovec), naselje u općini Rakovec
 Mlaka Antinska, naselje u općini Tordinci